Por M2 pode estar à procura de:
 M2 (economia) - agregado monetário que corresponde a  M1 (isto é o papel moeda em poder do público + depósitos à vista)  mais o total de depósitos especiais remunerados  de curto prazo (poupança, fundos de investimento etc) e títulos públicos de alta liquidez
 M2- cliente de e-mail built-in do navegador Opera ;
 M2 Bradley - um carro de combate de origem norte-americana;
 Browning M2 - uma metralhadora;
 M2 Meia Lagarta - uma viatura militar de transporte;
 M2 Tanque Leve - carro de combate americano empregado na Segunda Guerra Mundial;
 M2 - canal de televisão da MTV que permaneceu com o nome M2 até 1999 quando se chamou - atualmente - MTV2. 
 M2 - aglomerado globular de classe II na constelação de Aquário.

Desambiguação